Gomer (plaats) - plaats in Frankrijk
Gomer (Hebreeuwse Bijbel) - kleinzoon van Noach
Gomer Pyle - Nederlandse rockband
Get Out of My Emergency Room - begrip uit het boek 'The House of God' door Samuel Shem, maar inmiddels veel gebruikt in bepaalde medische kringen.